Johann Sievers ist der Name folgender Personen:

* Johann von Sievers (1778–1827), russischer General
 Johann August Carl Sievers (1762–1795), deutscher Botaniker
 Johann Friedrich Ludwig Sievers (1742–1806), deutscher Komponist und Organist
 Johann Heinrich Sievers (1811–1876), deutscher Buchhändler und Publizist

Siehe auch:
 Johannes Sievers